Bürgermeisterei bezeichnet

 eine Gemeinde oder einen Zusammenschluss von Gemeinden mit einem gemeinsamen Bürgermeister in Bayern, siehe Bürgermeisterei (Königreich Bayern)
 eine Gemeinde oder einen Zusammenschluss von Gemeinden mit einem gemeinsamen Bürgermeister in Elsaß-Lothringen, siehe Bürgermeisterei (Elsaß-Lothringen)
 eine Gemeinde oder einen Zusammenschluss von Gemeinden mit einem gemeinsamen Bürgermeister in Hessen, siehe Bürgermeisterei (Großherzogtum Hessen)
 eine Gemeinde oder einen Zusammenschluss von Gemeinden mit einem gemeinsamen Bürgermeister im Fürstentum Birkenfeld, siehe Bürgermeisterei (Fürstentum Birkenfeld)
 eine Gemeinde oder einen Verband von Gemeinden mit einem gemeinsamen Bürgermeister in Preußen, siehe Bürgermeisterei (Preußen)
 eine Gemeinde oder einen Zusammenschluss von Gemeinden mit einem gemeinsamen Bürgermeister bis zur Gebietsreform 1968/70 in Rheinland-Pfalz, siehe Verbandsgemeinde (Rheinland-Pfalz)
 den Amtssitz eines Bürgermeisters, siehe Rathaus

Siehe auch:
Mairie